«Олимпик» () — испанский футбольный клуб из города Хатива, в провинции Валенсия в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан в 1932 году, домашние матчи проводит на стадионе «Ла-Мурта», вмещающем 9 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 4-е место Сегунда B в сезоне 1987/88.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B — 11 сезонов
 Терсера — 42 сезона
 Региональная лига — 24 сезона

Достижения 
 Терсера
 Победитель (4): 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1986/87

Известные игроки 

  Эдвин Конго
  Альберто Эджого

Известные тренеры 
  Бенито Флоро
  Кике Эрнандес

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Профиль клуба на futbolme.com 

Футбольные клубы Испании